Joint Base Balad (arabiska: قاعدة البكر الجوية) är en flygplats i Irak.   Den ligger i distriktet Balad District och provinsen Saladin, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Bagdad. Joint Base Balad ligger  meter över havet.

Terrängen runt Joint Base Balad är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Joint Base Balad. Runt Joint Base Balad är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Dujail,  km sydväst om Joint Base Balad. Trakten runt Joint Base Balad består till största delen av jordbruksmark. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Flygplatser i Saladin (provins)